Cet article recense les  d'Opole, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie d'Opole compte 71 , dont :
 36 rurales
 32 mixtes
 3 urbaines

Liste

Articles connexes 
 Gmina
 Liste des gminy